Mecidiye – turecka nazwa upamiętniająca sułtana Abdülmecida
 Mecidiye – osmański i turecki krążownik z czasów I wojny światowej
 Mecidiye – jeden z hymnów Imperium Osmańskiego autorstwa Giuseppe Donizettiego